Plusieurs crucifix peints sont de la main de Bernardo Daddi :

 Crucifix de Bernardo Daddi à la Galleria dell'Accademia de Florence.
 Crucifix de Bernardo Daddi au musée Bardini de Florence.